Третий сезон турецкого телесериала Великолепный век начал показ 12 сентября 2012 года и закончился 19 июня 2013 года на турецком телеканале Star TV.

Список серий

Примечания 

Сезон
Телесезоны 2012 года
Телесезоны 2013 года